El término Monte Redondo se puede referir a:

Argentina
Monte Redondo, Departamento Capayán, provincia de Catamarca;
Monte Redondo, Departamento La Paz, provincia de Catamarca;
Monte Redondo, localidad del Departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca;
Monte Redondo, Departamento Gualeguay, provincia de Entre Ríos;
Monte Redondo, localidad del departamento San Justo, provincia de Córdoba;
Monte Redondo, localidad del departamento Loreto, provincia de Santiago del Estero.

Portugal
Monte Redondo, freguesia del municipio de Arcos de Valdevez;
Monte Redondo, freguesia del municipio de Leiría;
Monte Redondo, freguesia del municipio de Torres Vedras.